Povrhnjica ima lahko več pomenov:
 Povrhnjica, zgornji slog kože iz več plasti celic
 Povrhnjica, zunanje primarno krovno tkivo rastlin